De Spartathlon is een hardloopwedstrijd over 246 kilometer, die jaarlijks de laatste vrijdag van september en de daaropvolgende zaterdag wordt gehouden in Griekenland.

Geschiedenis 
In 1982 probeerde men uit te vinden, of de afstand van Athene naar Sparta (246 km) binnen de 36 uur gelopen kon worden (zoals boodschapper Phidippides 490 jaar voor Christus tijdens de eerste Perzische Oorlog gedaan zou hebben). John Foden en zijn team reconstrueerde zo goed als mogelijk de oorspronkelijke route, aan de hand van geschriften van Herodotus.

Een groep Engelse atleten liep in 1983 de gereconstrueerde route; dit was het begin van een van de klassiekers voor ultra-marathonlopers. In 1984 werd de "International Spartathlon Association" (I.S.A.) opgericht, dat ieder jaar dit evenement in september organiseert. Om mee te mogen doen moet een ultra-atleet de voorafgaande twee en half jaar minimaal 100 km binnen de 10 uur gelopen hebben of een van de andere toelatingscriteria te hebben volbracht. Bij de race wordt een tijdslimiet van 36 uur gehanteerd. Aan de race is geen prijzengeld verbonden.

Jan-Albert Lantink uit Borne is in de Spartathlon van 2009 op de vijfde plaats geëindigd in een tijd van 26 uur, 6 minuten en 49 seconden. In 2010 eindigde hij op de tweede plaats in een tijd van 23 uur, 31 minuten en 22 seconden en werd daarmee de snelste Nederlandse Spartathlon finisher in de geschiedenis.

De Nederlander Ron Teunisse liep de Spartathlon meerdere malen in de top drie. Sinds de eerste wedstrijd hebben in totaal 23 Nederlanders en 24 Belgen de Spartathlon uitgelopen (peildatum 2010). In 2012 kwamen daar nog Jan Suijkerbuijk en Léonie van den Haak bij. Van het gefinishte deelnemers zijn de Belgische Katia Nolens en de Nederlandse vrouwen Jannet Lange, Léonie van den Haak en Wilma Dierx de enige drie vrouwen die de finish haalden. De Griek Yiannis Kouros won viermaal de wedstrijd. Hierbij liep hij de vier beste tijden, waaronder het parcoursrecord van 20 uur en 25 minuten.

In 2006 haalden 97 van de 291 gestarte deelnemers de finish binnen de tijdslimiet (85 mannen en 12 vrouwen). Veertien van de 97 deelnemers haalden de finish in de laatste tien minuten van de toegestane tijd. In 2007 werd de wedstrijd gehouden op 28 en 29 september en bereikten 125 van de 332 gestarte deelnemers Sparta, waaronder 17 vrouwen.

In 2012 (de heetste editie tot nog toe) haalden slechts 72 van de 336 gestarte deelnemers de finish binnen de tijdslimiet. Hier waren twee Nederlanders en twee Belgen bij. Leonie van den Haak (Nl) werd 8e in het algemeen klassement en tweede vrouw met een tijd van 28 uur en 42 minuten (28:42:36). Jan Suijkerbuijk (Nl) was 35e in het algemeen klassement en kwam binnen in 33 uur en 49 minuten (33:49:03). Stefaan D'Espallier werd in 34:03:47 de 39e en Ronald Jansen 60e in 35:18:13.
De 2012 editie werd bij de mannen gewonnen door Stu Thoms uit Duitsland die over de finish kwam na 26 uur en 28 minuten (26:18:19). De snelste vrouw was Elisabeth Hawker. Zij verbrak het parcoursrecord en werd ook nog eens derde in het algemeen klassement met een tijd van 27 uur en 2 minuten (27:02:17).

Route 
Het parcours heeft Athene als start en Sparta als eindpunt. Na 160 km wordt de ruim 1000 meter hoge Sangaspas getrotseerd.

Toelatingseisen 
Om aan de Spartathlon van 2022 mee te mogen doen, moest aan minimaal een van de volgende eisen voldaan worden in 2020, 2021 of 2022 (t/m 25 februari):
 De deelnemer moet succesvol een Spartathlon hebben uitgelopen onder de 36 uur.
 De deelnemer heeft minimaal 120 km (man) of 110 km (vrouw) gelopen in een 12 uurswedstrijd.
 De deelnemer heeft minimaal 180 km (man) of 170 km (vrouw) gelopen in een 24 uurswedstrijd.
 De deelnemer heeft minimaal 280 km (man) of 260 km (vrouw) gelopen in een 48 uurswedstrijd.
 De deelnemer moet eenmaal 100 km in minder dan 10 uur (man) of 10 uur 30 (vrouw) gelopen hebben.
 De deelnemer moet eenmaal 100 Mijl in minder dan 21 uur (man) of 22 uur (vrouw) gelopen hebben.
 De deelnemer heeft een non-stop wedstrijd van 200 km-220 km uitgelopen, binnen de 29 uur (man) of 30 uur (vrouw).
 De deelnemer heeft een non-stop wedstrijd van meer dan 220 km uitgelopen, binnen de 36 uur (man) of 37 uur (vrouw).
 De deelnemer heeft de Western State 100-Mile race uitgelopen, binnen de 24 uur (man) of 25 uur (vrouw).
 De deelnemer heeft de UltraBalaton race (221 km) uitgelopen, binnen de 31 uur (man) of 32 uur (vrouw).
 De deelnemer heeft de Badwater race uitgelopen, binnen de 39 uur (man) of 40 uur (vrouw).
 De deelnemer heeft de Grand Union Canal race uitgelopen, binnen de 34 uur (man) of 35 uur (vrouw).
 De deelnemer heeft de Sakura Michi 250 km-race uitgelopen, binnen de 36 uur.
 De deelnemer heeft de Yamaguchi 100 Hagi-O-Kan Maranic 250-km race uitgelopen, binnen de 42 uur (man) of 43 uur (vrouw).
 De deelnemer heeft de OLYMPIAN race uitgelopen (Anc. Nemea - Olympia), binnen de 28 uur.
 De deelnemer heeft de Eychidios Hyperathlos 215-km race uitgelopen, binnen 33 uur (man) of 34 uur (vrouw)
 De deelnemer heeft de Rodopi Advendurerun (ROUT) 100-mile race uitgelopen, binnen 32 uur (man) of 33 uur (vrouw)
 De deelnemer heeft de Dolichos Race Delphi-Olympia 255-km race uitgelopen, binnen 42 uur (man) of 43 uur (vrouw)
 De deelnemer heeft de VFUT Paranesti 100-mile race uitgelopen, binnen 32 uur (man) of 33 uur (vrouw)
 De deelnemer heeft de Dromos Athanaton 142 km race uitgelopen, binnen 17 uur (man) of 18 uur (vrouw)
 De deelnemer heeft de FROZEN PEAKS 261-km race uitgelopen, binnen 60 uur
(Bijgewerkt in 2022)

Parcoursrecords 
 Mannen: 20:25.00 - Yiannis Kouros  (1984)
 Vrouwen: 24:48.18 - Patrycja Bereznowska  (2017)

Uitslagen

Top 50 snelste tijden 

(Bijgewerkt t/m 2012)

Gefinishte Belgen 

(Bijgewerkt t/m 2022)

Gefinishte Nederlanders 

(Bijgewerkt t/m 2022)

Atletiekwedstrijd in Griekenland
Ultraloop
Sparta
Sportevenement in Athene
Sport in Peloponnesos